Dial Records, un label musical spécialisé dans le jazz et fondé en 1946 par Ross Russell.
Dial Records, un label musical fondé par Buddy Killen en 1964.
 Dial Records, un label de musique électronique fondé en 1999 à Hambourg.